Kileler ( ) ist eine Gemeinde in der griechischen Region Thessalien. Mit rund 974 km² Fläche ist sie größer als die Stadt Berlin, beherbergt aber nur knapp 21.000 Einwohner. Die größte Siedlung in der Gemeinde ist die Kleinstadt Nikea (3876 Einwohner), die auch als Verwaltungssitz dient. Das namengebende Dorf Kileler (481 Einwohner) ist durch den Aufstand von Kileler 1910 bekannt geworden, der die griechische Landreform ab 1917 mit auslöste.

Geografie 

Das Gebiet von Kileler befindet sich im Zentrum der Thessalischen Ebene, der ‚griechischen Kornkammer‘, südöstlich der Regionalhauptstadt Larisa. Nikea und Platykambos liegen beide weniger als zehn Kilometer vom Zentrum Larisas entfernt. Die Gemeinde erstreckt sich nach Osten bis an die Hänge des Mavrovouni mit der Gemeinde Agia, im Norden schließt sich die Nachbargemeinde Tembi an. Weiter südlich reicht das Nordende des 1962 trockengelegten und inzwischen wieder errichteten Karla-Sees ins Gemeindegebiet hinein, das hier mit rund  Seehöhe seine tiefste Stelle hat. Südöstlich grenzt Rigas Fereos an Kileler. Im Süden und Westen der Gemeinde erheben sich kleine Mittelgebirge und Hügelrücken aus der Ebene. Dies sind im Süden der Chalkodonio (Χαλκοδόνιο, bis ), im Südwesten Fylliio (Φυλληίο, ) und im Westen der Mikro Vouno (). Nachbargemeinden sind im Süden Farsala und im Westen Palamas. Das Gemeindegebiet wird durch die griechische Autobahn 1 erschlossen, der wichtigsten Nord-Süd-Verbindung Griechenlands, die Thessaloniki und Athen verbindet. Larisa liegt außerdem an der Hauptstrecke der griechischen Eisenbahnen.

Gemeindegeschichte 
Nach dem Anschluss Thessaliens an Griechenland im Jahre 1881 wurden zahlreiche Gemeinden gegründet, die jeweils einige Dörfer umfassten. Die Ortschaften des modernen Kileler wurden in insgesamt sieben Gemeinden eingeteilt, die allesamt nach aus der Antike überlieferten Namen thessalischer Städte benannt wurden: Armenion (nach ) um das heutige Armeni, Fakion (Φάκιον) um Nikea, Fyllos (Φύλλος) um Itea, Kasthanea (Κασθαναία) um Keramidi, Krannon (Κραννών) um Agii Anargyri, Onchistos (zu Onchēstos ) um Chalki und Sykourion (Συκούριον) um Platykambos. 1912 teilte man die Gemeinden in viele kleinere Landgemeinden. Im Laufe des 20. Jahrhunderts wurden die Namen fast aller Ortschaften gräzisiert. So auch im Fall des Dorfes Kileler, das 1919 in Kypseli umbenannt wurde, allerdings 1985 seinen alten, aus dem Türkischen stammenden Namen wieder zurückerhielt. Zur Gemeindereform 1997 wurden aus insgesamt 35 kleinen Gemeinden fünf größere gebildet und nach ihrem Hauptort benannt, darunter auch die alten Namen Krannonas und Armeni, die inzwischen auf Dörfer übertragen worden waren. Diese fünf Gemeinden wurden zum 1. Januar 2011 mit der Umsetzung des Kallikratis-Programms fusioniert, wobei die neue Gemeinde den Namen der kleinsten der fünf, nämlich Kileler erhielt.

Gemeindelogo 
Das offizielle Gemeindelogo zeigt in stilisierter Darstellung einen aufständischen Bauern mit einer Sense, wie er in einem Denkmal von Dimitris Gendekos gestaltet wurde, das 1997 in Kileler eingeweiht wurde.

Gemeindegliederung 
Die bis 1997 bestehenden zehn Gemeinden haben seit 2011 des Status eines Stadtbezirks (Ez. gr. dimotiki kinotita) – nämlich Nikea – bzw. von Ortsgemeinschaften (topiki kinotita) und wählen je nach Einwohnerzahl einen Rat oder einen einzelnen Vertreter als Lokalvertretung. Die Einwohnerzahlen stammen aus dem Ergebnis der Volkszählung 2011.

 Gemeindebezirk Armeni – Δημοτική Ενότητα Αρμενίου – 2.096
 Ortsgemeinschaft Armeni – Τοπική Κοινότητα Αρμενίου – Αρμένι – 756
 Ortsgemeinschaft Mega Monastiri – Τοπική Κοινότητα Μεγάλου Μοναστηρίου – Μέγα Μοναστήρι – 543
 Ortsgemeinschaft Niki – Τοπική Κοινότητα Νίκης – 480
 Achillio – Αχίλλειο – 203
 Niki – Νίκη – 277
 Ortsgemeinschaft Sotirio – Τοπική Κοινότητα Σωτηρίου – Σωτήριο – 317

 Gemeindebezirk Kileler – Δημοτική Ενότητα Κιλελέρ – 2.038
 Ortsgemeinschaft Agnanderi – Τοπική Κοινότητα Αγναντερής – 243
 Agnanderi – Αγναντερή – 177
 Agrokipio – Αγροκήπιο – 66
 Ortsgemeinschaft Kalamaki – Τοπική Κοινότητα Καλαμακίου – Καλαμάκι – 486
 Ortsgemeinschaft Kileler – Τοπική Κοινότητα Κιλελέρ – 551
 Kileler – Κιλελέρ – 481
 Kokkines – Κοκκίνες – 70
 Ortsgemeinschaft Melissa – Τοπική Κοινότητα Μελίσσης – 350
 Lofiskos – Λοφίσκος – 99
 Melissa – Μέλισσα – 251
 Ortsgemeinschaft Neo Perivoli – Τοπική Κοινότητα Νέου Περιβολίου – Νέο Περιβόλι – 408

 Gemeindebezirk Krannonas – Δημοτική Ενότητα Κραννώνος – Κραννώνας 2.289
 Ortsgemeinschaft Agii Anargyri – Τοπική Κοινότητα Αγίων Αναργύρων – 683
 Agii Anargyri – Άγιοι Ανάργυροι – 566
 Mesorachi – Μεσορράχη – 117
 Ortsgemeinschaft Agios Georgios – Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Λαρίσης – Άγιος Γεώργιος – 141
 Ortsgemeinschaft Doxaras – Τοπική Κοινότητα Δοξαρά – Δοξαράς – 160
 Ortsgemeinschaft Krannonas – Τοπική Κοινότητα Κραννώνος – 177
 Kambos – Κάμπος – 68
 Krannonas – Κραννών – 109
 Ortsgemeinschaft Kyparissos – Τοπική Κοινότητα Κυπαρίσσου – 228
 Agia Paraskevi – Αγία Παρασκευή – 37
 Kyparissos – Κυπάρισσος – 191
 Ortsgemeinschaft Mavrovouni – Τοπική Κοινότητα Μαυροβουνίου – 233
 Krya Vrysi – Κρύα Βρύση – 14
 Mavrovouni – Μαυροβούνι – 219
 Ortsgemeinschaft Mikro Vouno – Τοπική Κοινότητα Μικρού Βουνού – Μικρό Βουνό – 233
 Ortsgemeinschaft Psychiko – Τοπική Κοινότητα Ψυχικού – Ψυχικόν – 129
 Ortsgemeinschaft Vounena – Τοπική Κοινότητα Βουναίνων – 305
 Ano Vounena – Άνω Βούναινα – 53
 Vounena – Βούναινα – 252

 Gemeindebezirk Nikea – Δημοτική Ενότητα Νικαίας – 6.535
 Stadtbezirk Nikea – Δημοτική Κοινότητα Νικαίας – Νίκαια – 3.876
 Ortsgemeinschaft Chara – Τοπική Κοινότητα Χαράς – Χαρά – 234
 Ortsgemeinschaft Dilofo – Τοπική Κοινότητα Διλόφου Λαρίσης – Δίλοφον – 124
 Ortsgemeinschaft Moschochori – Τοπική Κοινότητα Μοσχοχωρίου – 244
 Kyparissia – Κυπαρίσσια – 92
 Moschochori – Μοσχοχώρι – 152
 Ortsgemeinschaft Myra – Τοπική Κοινότητα Μύρων – 841
 Kalo Nero – Καλό Νερό – 251
 Myra – Μύρα – 349
 Sofo – Σοφό – 241
 Ortsgemeinschaft Nea Lefki – Τοπική Κοινότητα Νέας Λεύκης – Νέα Λεύκη – 152
 Ortsgemeinschaft Nees Karyes – Τοπική Κοινότητα Νέων Καρυών – 517
 Nees Karyes – Νέες Καρυές – 448
 Revma – Ρεύμα – 69
 Ortsgemeinschaft Zappio – Τοπική Κοινότητα Ζαππείου – Ζάππειο – 547

 Gemeindebezirk Platykambos – Δημοτική Ενότητα Πλατυκάμπου – 7.896
 Ortsgemeinschaft Chalki – Τοπική Κοινότητα Χάλκης – Χάλκη – 1.805
 Ortsgemeinschaft Eleftherio – Τοπική Κοινότητα Ελευθερίου – Ελευθέριο – 347
 Ortsgemeinschaft Galini – Τοπική Κοινότητα Γαλήνης – Γαλήνη – 1.030
 Ortsgemeinschaft Glafki – Τοπική Κοινότητα Γλαύκης – 707
 Glafki – Γλαύκη – 686
 Prodromos – Πρόδρομος – 21
 Ortsgemeinschaft Melia – Τοπική Κοινότητα Μελίας – 501
 Anagennisi – Αναγέννηση – 68
 Melia – Μελία – 309
 Modestos – Μόδεστος – 124
 Ortsgemeinschaft Melissochori – Τοπική Κοινότητα Μελισσοχωρίου – Μελισσοχώρι – 854
 Ortsgemeinschaft Namata – Τοπική Κοινότητα Ναμάτων – Νάματα – 105
 Ortsgemeinschaft Omorfochori – Τοπική Κοινότητα Ομορφοχωρίου – Ομορφοχώριον – 743
 Ortsgemeinschaft Platykambos – Τοπική Κοινότητα Πλατυκάμπου – Πλατύκαμπος – 1.804

Einzelnachweise 

 
Gemeinde in Thessalien